Lehtisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni-Lehtinen (ö i Päijänne, Jyväskylä),  (4 ha)
2. Stora Lövö (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,10, long 24,75),  (36 ha)
3. Lehtisaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland), ö i Enare,  (2 ha)
4. Lehtisaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland), ö i Kihniö,  (2 ha)
5. Lehtisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,20, long 26,80), ö i Kouvola,  (7 ha)
6. Lehtisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,65), ö i Kouvola,  (22 ha)
7. Lehtisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,07, long 26,37), ö i Kouvola,  (1 ha)
8. Lehtisaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,47, long 25,36), ö i Padasjoki,  (8 ha)
9. Lehtisaari (ö i Finland, Satakunta, Norra Satakunta, lat 61,90, long 21,80), ö i Siikais,  (3 ha)
10. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,88, long 27,87), ö i Jockas,  (1 ha)
11. Lehtisaari (ö i Finland, Satakunta, Norra Satakunta, lat 61,81, long 22,75), ö i Jämijärvi,  (5 ha)
12. Lehtisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 29,69), ö i Kontiolax,  (2 ha)
13. Lehtisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,55, long 25,82), ö i Pyhäjärvi,  (1 ha)
14. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,71, long 27,86), ö i Jockas,  (2 ha)
15. Lehtisaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,35, long 23,88), ö i Lojo,  (1 ha)
16. Lehtisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 62,00, long 23,35), ö i Ylöjärvi,  (2 ha)
17. Lehtisaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,54, long 25,56), ö i Sysmä,  (11 ha)
18. Lehtisaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 26,27), ö i Heinola,  (1 ha)
19. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,49, long 27,93), ö i Puumala,  (1 ha)
20. Lehtisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,30, long 23,71), ö i Lembois,  (1 ha)
21. Lehtisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 23,56), ö i Birkala,  (1 ha)
22. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 28,00), ö i Puumala,  (3 ha)
23. Lehtisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,60, long 24,92), ö i Reisjärvi,  (1 ha)
24. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 27,46), ö i Sankt Michel,  (2 ha)
25. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 27,49), ö i Sankt Michel,  (8 ha)
26. Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,54), ö i Kangasniemi,  (2 ha)
27. Pieni-Lehtinen (ö i Päijänne, Jyväskylä),  (4 ha)
28. Lehtisaari  ö i Ahjärvi (sjö i Finland),  (2,9 km²)
29. Lehtisaari  ö i Kulovesi,  (36 km²)
30. Lehtisaaret (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,18, long 28,39),  (23 ha)
31. Lövöarna, öar, Nyland,  (52 ha)
32. Lehtisaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (5 ha)
33. Lehtisaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,42, long 25,52),  (4 ha)
34. Lehtisaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,53, long 25,88),  (1 ha)
35. Lehtisaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (5 ha)
36. Lehtisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,57),  (4 ha)
37. Lehtisaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
38. Lehtisaaret (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,85, long 27,65),  (22 ha)
39. Lehtisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 28,65),  (5 ha)
40. Lehtisaari –  ö och en del av Munksnäs distrikt i Helsingfors stad, se Lövö
41. Pieni Lehtisaari – en ö i Esbo, se Lilla Lövö (ö i Finland, Nyland, Helsingfors),